La stagione 1973-74 degli Utah Stars fu la 7ª nella ABA per la franchigia.

Gli Utah Stars vinsero la Western Division con un record di 51-33. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i San Diego Conquistadors (4-2), la finale di division con gli Indiana Pacers (4-3), perdendo poi la finale per il titolo con i New York Nets (4-1).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1973-1974 delle squadre di pallacanestro
1973-1974